Леонард Розенман (; 7 сентября 1924 — 4 марта 2008 года) — американский кино-, теле- и театральный композитор. Лауреат премий «Оскар» и «Эмми».

Жизнь и карьера 
Леонард Розенман родился в Бруклине, Нью-Йорке. После службы на Тихом океане с военно-воздушными силами во время Второй мировой войны, он получил степень бакалавра в области музыки от «Калифорнийского университета» в Беркли. Он также учился вместе с Арнольдом Шёнбергом, Роджером Сешенсом и Луиджи Даллапиккола.

Большинство ранних работ Розенмана включают фильмы Джеймса Дина «К востоку от рая» (1955) и «Бунтарь без причины» (1955). Он продолжал сочинять музыку к фильму «Фантастическое путешествие» (1966), первой, анимационной адаптации «Властелина колец» (1978), «Кросс-Крик» (1983) и «Звёздный путь 4: Путешествие домой». Он также написал музыку для таких телесериалов как «Защитники», «Сумеречная зона», «Гиббсвилл» и «Доктор Маркус Уэлби». Он также написал тему и почти вся его музыка использовалась для тиража телесериала 1960-х годов про вторую мировую войну «Бой!».

В 70 лет Розенману диагностировали лобно-височную деменцию, дегенеративное состояние мозга с симптомами, схожими с болезнью Альцгеймера.

Он умер 4 марта 2008 от сердечного приступа в Вудленд-Хиллзе, Калифорнии.

Награды

Примечания

Ссылки 
 
 Leonard Rosenman Turns 80 — Film Music Society (September 7, 2004)
 Leonard Rosenman Remembered — Film Music Society (May 1, 2008)
 Guide to the Leonard Rosenman Papers at NYU's Fales Library